Königsmoschee ist der Name folgender Moscheen:

 Königsmoschee (Berat), Albanien
 Königsmoschee des Xhermëhalla-Komplex in Delvina, Albanien
 Königsmoschee (Elbasan), Albanien
 Königsmoschee in Isfahan, Iran, siehe Naqsch-e Dschahan#Königsmoschee
 Große Moschee von Pristina, Kosovo

Siehe auch:
 Kaisermoschee
 Sultan-Moschee